Il toponimo El Guamo può riferirsi a diverse località della Colombia:

El Guamo, comune del dipartimento di Bolívar
El Guamo, comune del dipartimento di Tolima